

Musica 
 Spotlight – singolo di Madonna del 1988
 Spotlight – singolo di Jennifer Hudson del 2008
 Spotlight – album di Antoine Clamaran del 2009
 Spotlight – singolo di Gucci Mane del 2009
 Spotlight – singolo dei Mutemath del 2009
 Spotlight – brano di Selena Gomez & the Scene del 2010
 Spotlight – singolo di Lil Peep e Marshmello del 2017
 Spotlight – singolo di Jessie Ware del 2020

Varie 
 Spotlight Verlag GmbH – Casa editrice tedesca
 Spotlight – funzione di ricerca del sistema operativo Mac OS X
 Il caso Spotlight (Spotlight) – film del 2015 diretto da Tom McCarthy
 Spotlight – editrice di videogiochi